El municipio de East Hale (en inglés: East Hale Township) es un municipio ubicado en el condado de Thomas en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 115 habitantes y una densidad poblacional de 0,82 personas por km².

Geografía 
El municipio de East Hale se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 139.6 km², de la cual 139,59 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 115 personas residiendo en el municipio de East Hale. La densidad de población era de 0,82 hab./km². De los 115 habitantes, el municipio de East Hale estaba compuesto por el 97,39 % blancos, el 0,87 % eran amerindios, el 0,87 % eran de otras razas y el 0,87 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,74 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Thomas (Kansas)